Le Championnat de Moldavie de football 2009-2010 est la  de ce championnat.

Saison régulière 

|}

Bilan de la saison

Notes et références 

Championnat de Moldavie de football
Moldavie
2009 en Moldavie
2010 en Moldavie